Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Washington 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Chris Evert 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Chris Evert (finale)
 Virginia Wade (quarti di finale)
 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Betty Stöve (terzo turno)

 Sue Barker (quarti di finale)
 Mima Jaušovec (secondo turno)
 Françoise Dürr (quarti di finale)
 Greer Stevens (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Washington 1977